Зоткин — фамилия; имеет женскую форму Зоткина.

 Зоткин, Андрей Тимофеевич (1914—1984) — передовик сельского хозяйства Украинской ССР, комбайнер, Герой Социалистического Труда (1951).* Зоткин, Владимир Матвеевич (1924—2004) — советский писатель, член Союза писателей СССР, член Союза писателей России.
 Зоткин, Михаил Михайлович (1902—1978) — советский инженер-нефтяник, офицер госбезопасности.